KNE steht als Abkürzung für:

 Flynas, saudische Fluggesellschaft (ICAO-Code)
 Kassel-Naumburger Eisenbahn, ehemalige deutsche Eisenbahngesellschaft
 Kommounistiki Neolaia Elladas, siehe Kommunistische Jugend Griechenlands
 Kreditnehmereinheit, aus dem Finanzwesen

Abkürzung